A Basilea furono stipulati diversi accordi, trattati, convenzioni, ecc.:

Trattato di Basilea (1499), fra l'imperatore Massimiliano I e 10 Cantoni svizzeri
Trattato di Basilea (aprile 1795), fra la Francia e la Prussia di Federico Guglielmo II
Trattato di Basilea (luglio 1795), fra la Francia e la Spagna del Godoy 
Trattato di Basilea (agosto 1795), fra la Francia e il Langraviato d'Assia-Kassel
Convenzione di Basilea (1875), stipulata fra Italia ed Austria a seguito del Trattato di Pace del 1866 per concordare il distacco delle linee ferroviarie del Lombardo-Veneto.